Омша́ник (зимовник) — утеплённое помещение для зимовки пчёл.

Функции 
 ограждение пчёл от холодных ветров и резких колебаний температуры, защита от шума.
 экономия мёда (в данных условиях пчёлы съедают мёда меньше, чем при зимовке на воле).
 увеличение срока службы улья.

Типы омшаников 
Различают три типа омшаников — подземные, полуподземные и надземные. 
Полуподземные омшаники углублены в землю до одного метра и более. У подземных потолок находится на уровне поверхности земли. 
При строительстве учитывается внутренний объём, который зависит от количества пчёл, помещаемых на зимовку. При недостаточном объёме в омшанике повышается влажность и температура, что приводит к появлению плесени. Омшаники оборудуют системой вентиляции.

См. также 
 Улей
 Пасека

Литература

Ссылки 
 Статьи о зимовке пчёл 
 Как правильно подготовить пчел к зимовке

Пчеловодство